Тейсерен де Бор, Леон (1855—1913) — французский метеоролог, чьим именем названы кратеры на Луне и Марсе.
 Тейсерен де Бор, Пьер Эдмон (Pierre Edmond Teisserenc de Bort; 1814—1892) — французский инженер и политик.

Примечания